Флориан Мокрский герба Елита (, около 1305 года — 6 февраля 1380 год, Краков) — католический прелат, епископ краковский с 16 августа 1367 года по 6 февраля 1380 год.

Был сыном вислинского и сандомирского кастеляна Петра из Мокрска. Будучи настоятелем в Кракове и канцлером ленчицким, по поручению польского короля Казимира Великого отправился в 1351 году в Италию, чтобы ознакомиться с деятельностью университетов в Падуе и Болоньи.

Вместе с краковским канцлером Янушем Сыхивильком и гнезненским архиепископом Ярославием Богорием подписал акт о создании Краковской академии.

В 1367 году стал краковским епископом. Будучи епископом, построил оборонные стены в Илже и основал церковь святой Марии Магдалины в Доброводе, где долгое время была одна из резиденций краковских епископов.

В 1373 году опубликовал Синодальный устав.

В Кракове имел собственный дворец, который сегодня называется его именем.

Литература 
 Krzysztof Rafał Prokop, Poczet biskupów krakowskich, Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków 1999, s. 64-67
 Bolesław Przybyszewski, Krótki zarys dziejów diecezji krakowskiej, t.1 wyd. Kraków 1989
 Feliks Kiryk, Nauk przemożnych perła, wyd. Kraków 1986

Ссылки 
 Информация на сайте католической иерархии 

католические епископы Польши
Епископы Краковские